Költjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Költjärnen (Envikens socken, Dalarna, 674454-149830), sjö i Falu kommun,  (9,55 ha)
Költjärnen (Envikens socken, Dalarna, 676128-150095), sjö i Falu kommun,  (16,8 ha)
Költjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (12,7 ha)
Költjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Költjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Költjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Kölatjärn, sjö i Ljusdals kommun, 
Kölatjärnen, sjö i Timrå kommun, 
Koltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn